Fantastic Four kan henvise til:

 Fantastic Four – superhelteserie fra Marvel-universet
 Fantastic Four (film fra 2005) – amerikansk superheltefilm fra 2005 instrueret af Tim Story
 Fantastic Four (film fra 2015) – amerikansk superheltefilm fra 2015 instrueret af Josh Trank